Маркус има више значења:
 Маркус (Ајова)
 Маркус (Вашингтон)